Malang is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Oost-Java  op Java. Het regentschap telt  2.446.218 inwoners (volkstelling 2010). Hoofdstad is Kepanjen.

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit 33 onderdistricten (zogenaamde kecamatan). In deze onderdistricten liggen 390 plaatsen die een administratieve eenheid zijn, 12 met een stedelijke karakter (kelurahan's) en 378 met een landelijke karakter (desa's).

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java